Pasa puede referirse a:

 la uva seca o pasa;
 el nombre común de la planta Vitis vinifera; o
 cualquier fruto carnoso desecado, como la ciruela pasa.